Valerian Vlagyimirovics Kujbisev (Валериан Владимирович Куйбышев), orosz forradalmár és szovjet politikus, akiről több települést neveztek el
 Kujbisev, város Oroszországban, a Novoszibirszki területen
 Kujbisev, Szamara oroszországi város neve 1935 és 1991 között
 Kujbisev, Bolgar oroszországi (tatárföldi) város neve 1935 és 1991 között